USS Indiana je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Indiana (1898) 
 USS Indiana (BB-1) 
 USS Indiana (BB-50) 
 USS Indiana (BB-58)

Indiana